«Простая жизнь» или «Няня Тао» (;  или Sister Peach) — гонконгский фильм-драма 2011 года режиссёра Энн Хёй с Энди Лау и Дини Ип в главных ролях. Сыгравшая главную роль Дини Ип была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль на 68-м Венецианском кинофестивале, где прошла премьера фильма, а также получила ещё около десятка призов в аналогичной категории других кинофестивалей и кинопремий; несколько призов получил и фильм в целом, и его режиссёр Энн Хёй, которая исходно задумывала ленту как последний фильм в своей карьере, однако после его успеха решила продолжить снимать.

Сюжет 
Сюжет основан на реальной истории семьи продюсера и со-сценариста фильма Роджера Ли и вращается вокруг отношений продюсера Роджера Лёна (Энди Лау) и служанки Тао (Дини Ип), служившей четырём поколениям его семьи, но стесняющейся принять его заботу, когда её саму настигают серьёзные проблемы со здоровьем.

В ролях 
 Энди Лау — продюсер Роджер Лён (единственный член семьи, оставшийся в Гонконге)
 Дини Ип — А Тао, служанка четырёх поколений семьи Лён
  — мать Роджера
  — мисс Чой
 Энтони Вонг — владелец дома престарелых
  — дядя Кин
 Саммо Хун — камео
 Цуй Харк — камео

Реакция на фильм

Сборы 
Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 5 сентября 2011 года. В течение последующих четырёх месяцев картина также представлялась на ряде других международных кинофестивалей (от Торонто 14 сентября 2011 до Роттердама 29 января 2012; позже он был представлен ещё, как минимум, на 5 фестивалях), однако в широкий прокат стала выпускаться лишь с начала марта 2012 года.

Данные о сборах фильма носят противоречивый характер. По данным BoxOfficeMojo, его суммарные сборы по отечественному и зарубежному прокату на начало октября 2012 составляли около 2,8 миллиона USD, что ниже его бюджета, оцениваемого в 30 миллионов юаней (около 5,4 миллиона USD), однако сингапурское издание ScreenDaily называет уже большую цифру сборов в 3,58 миллиона USD на начало июля 2012, а данные на IMDb указывают уже на середину-конец марта сборы в 64,1 миллион юаней и 17,3 миллиона гонконгских долларов (в сумме около 13,8 миллиона USD) только по прокатам КНР и Гонконга, без учёта остальных.

Отзывы критиков 
Отзывы критиков на фильм — в интервале от нейтральных, обращающих внимание на некоторые его недостатки, но признающих его привлекательность для аудитории, до восторженных. В частности, штатный кинокритик Hollywood Reporter Нил Янг написал о нём: «Кинофестивали, ориентирующиеся на crowd-pleasers, непременно обратят на него внимание, несмотря на продолжительность в 118 минут - явно чрезмерную для реально простого сюжета.» Джастин Чан из издания Variety прокомментировал: «Хорошо и с большой наблюдательностью сделанная драмедия, потребующая усидчивости, что вполне логично для фильма о трудностях и воздаяниях присмотра за больными и стареющими людьми, хотя некоторая разумная подрезка могла бы улучшить её шансы для экспортного проката. Однако трогательная, без сваливания в слезливость, игра исполнителей главных ролей Энди Лау и Дини Ип уже делает её весьма привлекательной, особенно для традиционной аудитории Хёй дома и за рубежом.» Вместе с тем, известный критик Роджер Эберт оценил картину по максимуму своей шкалы оценок, охарактеризовав его как «один из лучших фильмов года, выражающий надежду на качества человеческой натуры.»

Номинации и награды фильма 
«Простая жизнь» была отобрана в основную конкурсную программу 68-го Венецианского кинофестиваля, где фильм получил 4 приза. Дини Ип была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль, став первой гонконгской актрисой, получившей этот приз. Чуть позже она также стала первой женщиной Гонконга, получившей аналогичный приз Азиатской Кинопремии (Asian Film Award), а Энн Хёй — первой женщиной-режиссёром с призом за жизненные достижения в киноискусстве.

На 31-й церемонии награждения Hong Kong Film Awards фильм получил 5 основных призов (за лучший фильм, режиссуру, сценарий и главные мужскую и женскую роли), повторив успех «Летнего снега» 1996 года, который также сняла Энн Хёй, поставившая рекорд призов этой кинопремии за лучшую режиссуру (за 4 фильма).

Помимо ряда номинаций и выигранных призов, фильм был отобран как гонконгский кандидат на «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке, однако не вошёл в шорт-лист номинации.

Примечания

Ссылки 
 
  
   (критики)  (зрители)
  

Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о Гонконге
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Энн Хёй